THL est un sigle renvoyant, selon le cas, à :

 La Bibliothèque tibétaine et himalayenne (en anglais : Tibetan and Himalayan Library)
Phonétique simplifiée THL créée par des membres de cette bibliothèque.
 Le code de langue ISO 639-3 pour la variété Dangaura des .
 Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos en Finlande